SAZ peut faire référence à :
 
 , une association internationale des auteurs de jeux,

Saz peut faire référence à :
 Saz, un instrument de musique traditionnel à cordes pincées des turcs et des kurdes,
 Natalia Saz (1993-1933), une metteuse en scène russe
 Saz, un style décoratif de l'art ottoman.